Лас Позас има више значења:

 Лас Позас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Позас (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Позас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Позас, Сан Антонио лас Позас (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Позас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Позас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Позас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Позас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Позас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Позас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику